Nowooleksandriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Nowoalexandrowka/Новоалександровка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Nowooleksandriwka

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Nowooleksandriwka (Bilohirsk)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnoperekopsk, siehe Nowooleksandriwka (Krasnoperekopsk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, siehe Nowooleksandriwka (Blysnjuky)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna, siehe Nowooleksandriwka (Sachnowschtschyna)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Nowooleksandriwka (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Nowooleksandriwka (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Nowooleksandriwka (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Nowooleksandriwka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Nowooleksandriwka (Dnipro)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Nowooleksandriwka (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Nowooleksandriwka (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Nowooleksandriwka (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Kryworischschja, siehe Nowooleksandriwka (Pokrowsk, Kryworischschja)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Hrodiwka, siehe Nowooleksandriwka (Pokrowsk, Hrodiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Pokrowsk, siehe Nowooleksandriwka (Pokrowsk, Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Nowooleksandriwka (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, siehe Nowooleksandriwka (Telmanowe)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynska, siehe Nowooleksandriwka (Dolynska)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Nowooleksandriwka (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska, siehe Nowooleksandriwka (Mala Wyska)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Nowooleksandriwka (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka, siehe Nowooleksandriwka (Snamjanka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Nowooleksandriwka (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Nowooleksandriwka (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, Siedlungsgemeinde Krasnoritschenske, siehe Nowooleksandriwka (Swatowe, Krasnoritschenske)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, Siedlungsgemeinde Trojizke, siehe Nowooleksandriwka (Swatowe, Trojizke)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Landratsgemeinde Jermoliwka, siehe Nowooleksandriwka (Baschtanka, Jermoliwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Landratsgemeinde Nowooleksandriwka, siehe Nowooleksandriwka (Baschtanka, Nowooleksandriwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Nowooleksandriwka (Baschtanka, Beresnehuwate)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske, siehe Nowooleksandriwka (Bratske)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez, siehe Nowooleksandriwka (Jelanez)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka, siehe Nowooleksandriwka (Baschtanka, Kasanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ananjiw, siehe Nowooleksandriwka (Ananjiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ljubaschiwka, siehe Nowooleksandriwka (Ljubaschiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Nowooleksandriwka (Welyka Mychajliwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Nowooleksandriwka (Melitopol, Nowowassyliwka), Siedlungsgemeinde Nowowassyliwka
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Nowooleksandriwka (Melitopol, Wessele), Siedlungsgemeinde Wessele
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Nowooleksandriwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Nowooleksandriwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja, siehe Nowooleksandriwka (Krasnopillja)

 Siedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk, siehe Nowooleksandriwka (Perwomajsk)

Siehe auch:
 Oleksandriwka